Il singolare del torneo di tennis Knoxville Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Kevin Kim 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Russell (primo turno)
 Robert Kendrick (Campione)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 John Isner (quarti di finale)

 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Sam Warburg (primo turno)
 Harel Levy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2007